Йоганн Данієль Тіціус (1729—1796) — німецький астроном, фізик і біолог.

 Тіціус — місячний кратер.
 1998 Тіциус — астероїд головного поясу.